Apokalypsa může být:

náboženská literatura
 Apokalypsa – starověký literární žánr
 Zjevení Janovo – poslední kniha Nového zákona
 Svatovítská apokalypsa – latinský kodex z 11. století, obsahující také Zjevení Janovo 
 Apokalypsa Abrahámova – spis z 2. století 

film
 Apokalypsa (film, 1979) – americký film z roku 1979 režiséra Francise Forda Coppoly
 Apokalypsa (film, 2006) – americký film z roku 2006 režiséra Richarda Kellyho
 Apokalypsa (film, 2007) – americký film z roku 2007 režiséra Justina Jonese
 X-Men: Apokalypsa – americký film

informatika
 Resident Evil: Apokalypsa – počítačová hra